El término Cabuérniga de puede referirse a:

 Valle de Cabuérniga: Unidad geográfica y municipio histórico de Cantabria (España).
 Cabuérniga, Municipio de Cantabria (España).